El término herpes puede referirse:

 Al herpes simple, una lesión o enfermedad  inflamatoria que suele aparecer en  los tipos I y II. El  Herpes genital, el vaginal o bien el peneano.

 Al herpes zóster o culebrina, nombre de la reactivación del virus de la varicela (virus varicella-zóster), caracterizada por pequeñas ampollas dolorosas en forma de anillo, agrupadas a lo largo de un dermatoma;

 A los herpesvirus, todos los virus de la familia Herpesviridae.